Гави́рия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 14,88 км². Население — 492 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

История 
Город основан в 1661 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Gabiria/Gabiriko Udala
 Gaviria en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа